Награды и номинации группы TWICE

Список наград и номинаций южнокорейской гёрл-группы Twice включает в себя более 257 номинаций, свыше 184 побед, а также свыше 119 наград на музыкальных шоу (M!Countdown, Music Bank, Inkigayo и т.д.). Свою первую победу на музыкальном шоу группа одержала в мае 2016 года с синглом «Cheer Up». Наибольшее количество побед принадлежит песне «TT» (2016).

Музыкальные премии

Корейские

SBS Entertainment Awards 

|-
| 2016
| Награда Новичка (Женская Номинация)
| Чонён (с сестрой Гон Сынён)
| 
|}

Asia Artist Awards 

|-
| 2016
| Лучший артист (среди женских групп)
| rowspan=6| Twice
| 
|-
| 2017
| Награда за популярность (женский исполнитель)
| 
|-
| rowspan=4| 2018
| Награда за стиль (женский исполнитель)
| 
|-
| Награда за популярность (женский исполнитель)
| 
|-
| Артист Года − Музыка
| 
|-
| Лучший Артист
| 
|}

Gaon Chart K-Pop Awards 

|-
| 2016
| Новичок года
| Twice
| 
|-
| rowspan=3| 2017
| Песня Года — Апрель
| «Cheer Up»
| 
|-
| Песня Года — Октябрь
| «TT»
| 
|-
| Альбом Года — Второй Квартал
| Page Two
| 
|-
| rowspan=7| 2018
| Альбом Года — Первый квартал
| TWICEcoaster: Lane 2
| 
|-
| Альбом Года — Четвёртый квартал
| Twicetagram
| 
|-
| Песня Года — Февраль
| «Knock Knock»
| 
|-
| Песня Года — Май
| «Signal»
| 
|-
| Песня Года — Октябрь
| «Likey»
| 
|-
| Песня Года — Декабрь
| «Heart Shaker»
| 
|}

Golden Disk Awards 

|-
| 2016
| Новичок года
| Jeongyeon 
| 
|-
| rowspan="5"|2017
| Песня Года
| rowspan="2"| «Cheer Up»
| 
|-
| Цифровой Бонсан
| 
|-
| Диск Бонсан
| TWICEcoaster : LANE 1
| 
|-
| Golden Disc Asian Choice
| Twice
| 
|-
| Награда за популярность
| Twice
| 
|-
| rowspan=6| 2018
| Цифровой Дэсан
| rowspan=2| «Knock Knock»
| 
|-
| Цифровой Бонсан
| 
|-
| Диск Дэсан
| rowspan=2| Twicetagram
| 
|-
| Диск Бонсан
| 
|-
| CeCi Asia Icon Award
| rowspan=2| Twice
| 
|-
| Награда за международную популярность
| 
|-
| rowspan="6"|2019
| Цифровой Бонсан
| rowspan="2"|«Heart Shaker»
| 
|-
| Цифровой Бонсан
| 
|-
| Диск Бонсан
| rowspan="2"|What Is Love?
| 
|-
| Диск Бонсан
| 
|-
| Popularity Award
| rowspan="2"|Twice
| 
|-
| NetEase Most Popular K-pop Star
| 
|}

Korean Music Awards

Mnet Asian Music Awards 

|-
| rowspan="1"|2015
| Лучший новый женский артист
| rowspan="3"|Twice
| 
|-
| rowspan="5"|2016
| Лучшая женская группа
| 
|-
| Артист Года
| 
|-
|-
| Лучшее женское танцевальное выступление
| rowspan="2"| «Cheer Up»
| 
|-
| Песня Года
| 
|-
| Альбом Года
| Page Two
| 
|-
| rowspan=7| 2017
| Альбом Года
| Signal
| 
|-
| Артист Года
| rowspan=3| Twice
| 
|-
| Лучшая женская группа
| 
|-
| 2017 Favorite KPOP Star
| 
|-
| Песня Года
| rowspan=3| «Signal»
| 
|-
| Лучшее музыкальное видео
| 
|-
| Лучшее женское танцевальное выступление
| 
|}

Seoul Music Awards 

|-
| rowspan="4"|2016
| Песня Года
| «Like OOH-AHH»
| 
|-
| Лучший новый артист
| rowspan="3"|Twice
| 
|-
| Награда за популярность
| 
|-
| Hallyu Special Award
| 
|-
| rowspan="6"|2017
| Песня Года
| rowspan="3"| «Cheer Up»
| 
|-
| Награда Бонсан
| 
|-
| Награда Дэсан
| 
|-
| Лучший женский танец
| «TT»
| 
|-
| Награда за популярность
| rowspan="13"|Twice
| 
|-
| Hallyu Special Award
| 
|-
| rowspan=4| 2018
| Награда Дэсан
| 
|-
| Награда Бонсан
| 
|-
| Награда за популярность
| 
|-
| Hallyu Special Award
| 
|-
| rowspan="4"|2019
| Песня года
| 
|-
| Награда за популярность
| 
|-
| Hallyu Special Award
| 
|-
| Награда Бонсан
| 
|}

SBS PopAsia Awards 

|-
| 2015
| Лучшая новая группа
| Twice
| 
|-
| rowspan="4"|2016
| Альбом Года
| TWICECoaster: LANE 1
| 
|-
| Лучшая женская группа
| Twice
| 
|-
| rowspan="2"|Горячее музыкальное видео
| «Cheer Up»
| 
|-
| «TT»
| 
|}

Yahoo! Asia Buzz Awards 

|-
| 2016
| Asia Popular Artist Award
| Twice
| 
|}

V Live Awards 

|-
| 2016
| V Refreshing Youngster Award
| Twice
| 
|-
| 2017
| Артист Топ-10
| Twice
| 
|-
| 2018
| Артист Топ-10
| Twice
| 
|}

Korea Brand of the Year 

|-
| 2016
| Бренд Года
| Twice
| 
|}

Korea Cable TV Awards 

|-
| 2016
| Лучший певец, определённый кабельным ТВ
| Twice
| 
|}

KBS Cool FM Awards 

|-
| 2016
| Passionately Cute Award
| Twice
| 
|}

Soribada Best K-Music Awards

MelOn Popularity Award 

|-
| rowspan="10"|2016
| Фаворит недели (2 мая)
| rowspan="5"|«Cheer Up»
| 
|-
| Фаворит недели (9 мая)
| 
|-
| Фаворит недели (16 мая)
| 
|-
| Фаворит недели (23 мая)
| 
|-
| Фаворит недели (30 мая)
| 
|-
| Фаворит недели (31 октября)
| rowspan="5"|«TT»
| 
|-
| Фаворит недели (7 ноября)
| 
|-
| Фаворит недели (14 ноября)
| 
|-
| Фаворит недели (21 ноября)
| 
|-
| Фаворит недели (28 ноября)
| 
|-
|rowspan="7"|2017
|align="center"|Фаворит недели (27 февраля)
|rowspan="5" align="center"|«Knock Knock»
|
|-
|align="center"|Фаворит недели (7 марта)
|
|-
|align="center"|Фаворит недели (13 марта)
|
|-
|align="center"|Фаворит недели (20 марта)
|
|-
|align="center"|Фаворит недели (27 марта)
|
|-
| align="center"|Фаворит недели (29 мая)
| rowspan="2" align="center"| «Signal»
|
|-
| align="center"|Фаворит недели (5 июня)
|
|-
| align="center"| 2018
| align="center"| Фаворит недели (23 июля)
| align="center"| «Dance The Night Away»
| 
|}

The Fact Music Awards

Международные

MTV Europe Music Awards 

|-
| 2016
| Лучший корейский артист
| Twice
| 
|}

Japan Gold Disc Awards

Музыкальные программы

M! Countdown 

|-
| rowspan=5| 2016
| 5 мая
| rowspan=3| «Cheer Up»
|-
| 19 мая
|-
| 26 мая
|-
| 3 ноября
| rowspan=2| «TT»
|-
| 10 ноября
|-
| rowspan=8| 2017
| 2 марта
| rowspan=2| «Knock Knock»
|-
| 16 марта
|-
| 25 мая
| rowspan=2| «Signal»
|-
| 1 июня
|-
| 9 ноября
| rowspan=2| «Likey»
|-
| 16 ноября
|-
| 21 декабря
| rowspan=2| «Heart Shaker»
|-
| 28 декабря
|-
| rowspan=3| 2018
| 19 апреля
| rowspan=2| «What Is Love?»
|-
| 26 апреля
|-
| 19 июля
| «Dance The Night Away»
|-
| rowspan=4| 2019
| 25 апреля
| rowspan=2| «Fancy»
|-
| 4 мая
|-
| 26 сентября 
| rowspan=2| «Feel Special»
|-
| 3 ноября
|}

Music Bank 

|-
| rowspan=10| 2016
| 6 мая
| rowspan=5| «Cheer Up»
|-
| 20 мая
|-
| 27 мая
|-
| 3 июня
|-
| 10 июня
|-
| 4 ноября
| rowspan=6| «TT»
|-
| 11 ноября
|-
| 18 ноября
|-
| 25 ноября
|-
| 2 декабря
|-
|rowspan="9"|2017
| 6 января
|-
| 3 марта
| rowspan=2| «Knock Knock»
|-
| 17 марта
|-
| 26 мая
| rowspan=3| «Signal»
|-
| 9 июня
|-
| 16 июня
|-
| 10 ноября
| «Likey»
|-
| 22 декабря
| rowspan=2| «Heart Shaker»
|-
| 29 декабря
|-
| rowspan=4| 2018
| 20 апреля
| rowspan=2| «What Is Love?»
|-
| 27 апреля
|-
| 20 июля
| rowspan=2| «Dance The Night Away»
|-
| 3 августа
|-
| rowspan=5| 2019
| 26 апреля
|rowspan=3| «Fancy»
|-
| 3 мая
|-
| 4 октября
|-
| 27 сентября
| rowspan=2| «Feel Special»
|- 
| 4 октября
|}

Inkigayo 

|-
| rowspan=6| 2016
| 8 мая
| rowspan=3| «Cheer Up»
|-
| 22 мая
|-
| 29 мая
|-
| 6 ноября
| rowspan=3| «TT»
|-
| 13 ноября
|-
| 20 ноября
|-
| rowspan=11| 2017
| 5 марта
| rowspan=3| «Knock Knock»
|-
| 12 марта
|-
| 19 марта
|-
| 28 мая
| rowspan=3| «Signal»
|-
| 4 июня
|-
| 11 июня
|-
| 12 ноября
| rowspan=3| «Likey»
|-
| 19 ноября
|-
| 26 ноября
|-
| 24 декабря
| rowspan=3| «Heart Shaker»
|-
| 31 декабря
|-
| rowspan=7| 2018
| 7 января
|-
| 22 апреля
| rowspan=3| «What Is Love?»
|-
| 29 апреля
|-
| 6 мая
|-
| 22 июля
| rowspan=3| «Dance The Night Away»
|-
| 29 июля
|-
| 5 августа
|-
| rowspan=3| 2019
| 28 апреля
| «Fancy»
|- 
| 29 сентября 
| rowspan=2| «Feel Special»
|-
| 6 октября 
|}

The Show 

|-
| 2016
| 1 ноября
| «TT»
|-
| 2017
| 7 марта
| «Knock Knock»
|}

Show Champion 

|-
| 2016
| 2 ноября
| «TT»
|-
| rowspan="4"| 2017
| 8 марта
| «Knock Knock»
|-
| 24 мая
| rowspan="2"| «Signal»
|-
| 31 мая
|-
| 8 ноября
| «Likey»
|-
| rowspan=4| 2018
| 18 апреля
| rowspan=3| «What Is Love?»
|-
| 25 апреля
|-
| 2 мая
|-
| 18 июля
| «Dance The Night Away»
|}

Music Core 

|-
| rowspan=3| 2017
| 27 мая
| rowspan=2| «Signal»
|-
| 3 июня
|-
| 29 декабря
| rowspan=2| «Heart Shaker»
|-
| rowspan=5| 2018
| 13 января
|-
| 21 апреля
| rowspan=2| «What Is Love?»
|-
| 28 апреля
|-
| 28 июля
| rowspan=2| «Dance The Night Away»
|-
| 4 августа
|}

Примечания 

Twice
Twice